CX poate fi:
 Insula Crăciunului, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .cx, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insula Crăciunuluii
 Cathay Pacific, codul IATA al acestei companii aeriene